Walze  (althochdeutsch ‚Welle‘) steht für:
 Zylinder (Geometrie), einen zylindrischen Körper 

 ein Werkzeug zum Walzen, siehe Walze (Werkzeug)
 Walze (Baumaschine), eine Baumaschine
 Walze (Landtechnik), ein in der Landwirtschaft eingesetztes Arbeitsgerät
 Kalander, ein Werkzeug für die Bearbeitung bahnförmiger Medien, z. B. Papier
 Phonographenwalze, ein Medium zur Tonaufzeichnung
 Teigwalze, ein Küchengerät
 bei der Orgel ein Schwelltritt in Zylinderform, um Register dynamisch zu ziehen bzw. abzustoßen, siehe Registerschweller
 Bauteil des Druckwerks an mechanisch und elektromechanisch angetriebenen Schreibmaschinen, wie Papierwalze und Typenwalze

 Wasserwalze, ein um eine horizontale Achse rotierender Wasserwirbel
 Windwalze, ein um eine horizontale Achse rotierender atmosphärischer Luftwirbel
 Mannheimer Walze, eine musikalische Figur des 18. Jahrhunderts
 Walze (Schalksmühle), Ortsteil von Schalksmühle im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch
 Seewalzen
 Dreiwalzenstuhl
 Zylinder (Technik)
 Walzwerk
 Umwälzung